Pruppach kan verwijzen naar de volgende plaatsen in Beieren, Duitsland:

 Pruppach (Roth) - dorp in de gemeente Roth
 Pruppach (Pyrbaum) - dorp in de gemeente Pyrbaum
 Pruppach (Hirschbach) - dorp in de gemeente Hirschbach